Onderdistrict in Indonesië
 Dawuan (Majalengka), een onderdistrict van het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Dawuan (Subang), een onderdistrict van het regentschap Subang in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Dawuan (Dawuan), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Dawuan (Tengah Tani), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Dawuan, een spoorwegstation in de provincie West-Java